Козла — река в России, протекает в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Устье реки находится в 45 км по правому берегу реки Кубена. Длина реки составляет 12 км.

Исток Козлы в 22 км к юго-западу от Харовска. Все течение реки проходит по ненаселённому заболоченному лесу. Генеральное направление течения — юго-восток. Крупных притоков нет. При впадении Козлы в Кубену стоит нежилая деревня Дмитриево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000006143
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000614
 Код бассейна — 03.02.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Кубены
Реки Усть-Кубинского района